Hyacinthe de La Pegna (1706-1772) – pittore francese
Alberto La Pegna (1873-?) – avvocato e politico italiano
Arturo La Pegna (1928-2001) – produttore cinematografico e televisivo italiano
Massimiliano La Pegna (1964) – produttore televisivo italiano